Toinowate (Apocynaceae Juss.) – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goryczkowców. Obejmuje ponad 4,5 tys. gatunków (według niektórych szacunków nawet do ok. 6 tys.) łączonych w ok. 400 rodzajów. Toinowate występują głównie na obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Rośliny drewniejące są najbardziej zróżnicowane w wilgotnych lasach równikowych i na mokradłach w Azji południowo-wschodniej, rośliny zielne zajmują głównie siedliska okresowo suche. Zasięg nielicznych rodzajów sięga strefy umiarkowanej. W Polsce rosną dwa gatunki rodzime z rodzajów barwinek Vinca i ciemiężyk Vincetoxicum. Wielu przedstawicieli wykorzystywanych jest jako źródło związków wykorzystywanych w medycynie i wartościowego drewna (np. Landolphia, Alstonia, Aspidosperma). Rośliny z licznych rodzajów uprawiane są jako ozdobne (np. hoja, plumeria, trojeść, oleander, stefanotis, barwinek, mandewila).

Morfologia 
 Pokrój Przeważnie drzewa, krzewy, liany i rośliny zielne, głównie byliny, rzadko rośliny jednoroczne, w tym nawet efemerydy. Wielu przedstawicieli jest sukulentami.
 Liście Pojedyncze i zwykle całobrzegie. Najczęściej ulistnienie jest naprzeciwległe, nierzadko też okółkowe, rzadko zaś skrętoległe. 
 Kwiaty Kwiaty promieniste, obupłciowe, zwykle 5-krotne, często okazałe. Płatki korony są zrośnięte przynajmniej u nasady. Kształt korony jest zróżnicowany – od kołowego, poprzez lejkowaty, dzwonkowaty do rurkowatego, często z łatkami korony nakładającymi się częściowo. Pręciki mają nitki przyrośnięte u nasady do korony, zrośnięte bywają w rurkę lub są wolne. Pylniki często ze skrzydełkami lub strukturami naprowadzającymi zapylacze. Pyłek uwalniany jest jako pojedyncze ziarna, tetrady lub najczęściej jako pyłkowiny. Pyłkowiny z pyłku sklejonego woskiem z dwóch sąsiadujących pylników złączone są stwardniałą wydzieliną główki słupka zwaną uczepkiem. Zalążnia jest górna lub wpół dolna. Powstaje z dwóch owocolistków zrastających się lub pozostających wolnymi i zrastającymi się tylko na szczycie w główce słupka, w której znamię przyjmujące pyłek formuje się od dolnej strony. Do główki słupka mogą przylegać lub zrastać się z nią główki pręcików, tworząc w ten sposób prętosłup.
 Owoce Zwykle mieszki złączone brzusznie, czasem pojedyncze w wyniku redukcji drugiego. Rzadziej występują jagody, torebki i pestkowce.

Biologia 
Wiele gatunków jest trujących z powodu glikozydów i innych alkaloidów. Często wytwarzają sok mleczny, najczęściej biały, rzadziej żółty, czerwony lub przejrzysty (ten ostatni zwykle u sukulentów z plemienia Ceropegieae).

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w obrębie rzędu goryczkowców (Gentianales), rodzina siostrzana dla goryczkowatych z grupy astrowych (okrytonasienne).

 Podział rodziny według APweb

Tradycyjnie w obrębie rodziny wyróżniane były dwie podrodziny – Rauvolfioideae i Apocynoideae. Ponieważ rośliny z wyodrębnianej dawniej rodziny trojeściowatych Asclepiadaceae okazały się być zagnieżdżone w obrębie toinowatych – zostały tu włączone wraz ze swymi podrodzinami Periplocoideae, Secamonoideae i Asclepiadoideae. Dalsze analizy filogenetyczne wykazały, że różne grupy wyodrębniane w randze plemion spośród Rauvolfioideae i Apocynoideae są rozproszone w drzewie filogenetycznym rodziny. Charakter monofiletyczny zachowały tylko (wąsko ujmowane) podrodziny Periplocoideae, Secamonoideae i Asclepiadoideae.

 
Plemię Aspidospermateae Miers
 Aspidosperma  Martius & Zuccarini	
 Geissospermum  Allemão	
 Haplophyton  A. de Candolle	
 Microplumeria  Baillon	
 Strempeliopsis  Bentham & J. D. Hooker	
 Vallesia  Ruiz & Pavón	

Plemię Alstonieae G. Don
 Alstonia  R. Brown
 Dyera  J. D. Hooker

Plemię Vinceae D. Don.
 Catharanthus  G. Don – katarantus
 Kamettia  Kostel.
 Kopsia  Blume
 Laxoplumeria  Markgraf
 Ochrosia  Jussieu
 Petchia  Livera
 Rauvolfia  L.
 Tonduzia  Pittier
 Vinca  L. – barwinek

Plemię Willughbeieae A. de Candolle
 Ancylobothrys  Pierre
 Bousigonia  Pierre
 Chamaeclitandra  (Stapf) Pichon
 Clitandra  Bentham
 Couma  Aublet
 Cyclocotyla  Stapf
 Cylindropsis  Pierre
 Dictyophleba  Pierre
 Hancornia  Gomes
 Lacmellea  H. Karsten
 Landolphia  P. Beauvois
 Leuconotis  Jack
 Orthopichonia  H. Huber
 Pacouria  Aublet
 Parahancornia  Ducke
 Saba  (Pichon) Pichon
 Vahadenia  Stapf
 Willughbeia  Roxburgh

Plemię Tabernaemontaneae G. Don
 Ambelania  Aublet
 Callichilia  Stapf
 Calocrater  K. Schumann
 Carvalhoa  K. Schumann
 Crioceras  Pierre
 Macoubea  Aublet
 Molongum  Pichon
 Mucoa  Zarucchi
 Neocouma  Pierre
 Rhigospira  Miers
 Schizozygia  Baillon
 Spongiosperma  Zarucchi
 Tabernaemontana  L.
 Tabernanthe  Baillon – iboga
 Voacanga  Thouars

Plemię Melodineae G. Don
 Craspidospermum  A. de Candolle
 Diplorhynchus  Ficalho & Hiern
 Melodinus  J. R. Forster & G. Forster
 Pycnobotrya  Bentham & J. D. Hooker
 Stephanostegia  Baillon

Plemię Hunterieae Miers
 Gonioma  E. Mey.
 Hunteria  Roxburgh
 Picralima  Pierre
 Pleiocarpa  Bentham & Hooker

Plemię Amsonieae M. E. Endress
 Amsonia  Walter – amsonia

Plemię Alyxieae G. Don
 Alyxia  R. Brown
 Chilocarpus  Blume
 Condylocarpon  Desfontaines
 Lepinia  Decaisne
 Lepiniopsis  Valeton
 Plectaneia  Thouars
 Pteralyxia  K. Schumann

Plemię Plumerieae E. Meyer
 Allamanda  L.
 Himatanthus  Schult.
 Mortoniella  Woodson
 Plumeria  L. – plumeria

Plemię Carisseae Dumortier
 Acokanthera  G. Don
 Carissa  L.

Plemię Wrightieae G. Don
 Pleioceras  Baillon
 Stephanostema  K. Schumann
 Wrightia  R. Brown

Plemię Nerieae Baillon
 Adenium  Roem. & Schultes – adenium
 Alafia  Thouars
 Farquharia  Stapf
 Isonema  R. Brown
 Nerium  L. – oleander
 Strophanthus  de Candolle

Plemię Malouetieae Müller Argovensis
 Allowoodsonia  Markgraf
 Carruthersia  Seem.
 Eucorymbia  Stapf
 Funtumia  Stapf
 Galactophora  Woodson
 Holarrhena  R. Brown
 Kibatalia  G. Don
 Malouetia  A. de Candolle
 Malouetiella  Pichon
 Mascarenhasia  A. de Candolle
 Neobracea  Britton
 Pachypodium  Lindley
 Spirolobium  Baillon

Podrodzina Periplocoideae Endlicher

Plemię Echiteae Bartling
 Artia  Guillaumin
 Asketanthera  Woodson
 Echites  P. Browne
 Ecua  Middleton
 Hylaea  J. F. Morales
 Laubertia  A. de Candolle
 Macropharynx  Rusby
 Parsonsia  R. Brown
 Prestonia  R. Brown
 Rhodocalyx  Müller Argovensis
 Temnadenia  Miers
 Thenardia  Kunth
 Thoreauea  J. K. Williams

Plemię Mesechiteae Miers
 Allomarkgrafia  Woodson
 Forsteronia  G. Mey.
 Mandevilla  Lindley – mandewila
 Mesechites  Müller Argovensis
 Tintinnabularia Woodson

Plemię Odontadenieae Miers
 Angadenia Miers
 Cycladenia Bentham
 Elytropus Müller Argovensis
 Odontadenia Bentham
 Pentalinon Voigt
 Pinochia B. F. Hansen & M. E. Endress
 Salpinctes Woodson
 Secondatia A. de Candolle
 Stipecoma Müller Argovensis
 Thyrsanthella (Baillon) Pichon

Plemię Rhabdadenieae M. E. Endress
 Rhabdadenia Müller Argovensis

Plemię Apocyneae Reichenbach

Plemię Baisseeae M. Endress
 Baissea A. de Candolle
 Dewevrella De Wild.
 Motandra A. de Candolle
 Ocinotis Bentham

Podrodzina Secamonoideae Endlicher
 Calyptranthera Klackenberg
 Genianthus J. D. Hooker
 Goniostemma Wight
 Pervillaea Decaisne
 Secamone R. Brown
 Secamonopsis Jumelle
 Toxocarpus Wight & Arnott

Podrodzina Asclepiadoideae Burnett

Plemię Fockeeae H. Kunze, Meve & Liede
 Cibirhiza Bruyns
 Fockea Endlicher

Plemię Eustegieae Liede & Meve
 Emicocarpus K. Schumann & Schlechter
 Eustegia R. Brown

Plemię Asclepiadeae Duby

Plemię Marsdenieae Bentham

Plemię Ceropegieae Orban

Incertae sedis:

Przypisy